Il singolare del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Pete Sampras era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Paul Haarhuis.

Michael Chang ha battuto in finale Paul Haarhuis 7–5, 6–1, 6–1.

Teste di serie
Le prime 8 teste di hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Pete Sampras (quarti di finale)
  Thomas Muster (secondo turno)
  Andre Agassi (quarti di finale)
  Boris Becker (secondo turno)
  Michael Chang (campione)
  Goran Ivanišević (semifinale)
  Jim Courier (terzo turno)
  Thomas Enqvist (secondo turno)

  Wayne Ferreira (quarti di finale) 
  Marc Rosset (primo turno) 
  Andrij Medvedjev (primo turno) 
  Arnaud Boetsch (terzo turno) 
  Albert Costa (terzo turno) 
  Todd Martin (terzo turno) 
  MaliVai Washington (primo turno) 
  Gilbert Schaller (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1996
ATP Tour 1996